Khulm kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Khulm (distriktshuvudort), Balkh, 
 Khulm (distrikt), Balkh, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar